Loop (band), een Britse rockband
Loop (Chicago), een metrolijn in het zakencentrum van Chicago
Loop (geluid), een constant herhaald geluidsfragment
Loop (gemeente), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Loop (vuurwapen), een onderdeel van een vuurwapen
een wedstrijd bij het hardlopen (zie aldaar)
Repetitie (informatica), een steeds herhaald onderdeel van een programma
Looping, een verticale lus in het pad dat een vliegtuig of achtbaan aflegt
Loopband, een band om op te lopen
Rivierloop
benaming voor een beek
Tehachapi Loop, een deel van de spoorweg in de Tehachapi Mountains in Californië
Muziek:
 als het om een geluidsband gaat ook wel tape-loop genoemd
Loops (album), een album van Tony Harn

Zie ook
 Lopen
 Loup (doorverwijspagina)